STS-80 — 80-й полёт в рамках программы Спейс Шаттл и 21-й космический полёт шаттла «Колумбия», произведен 19 ноября 1996 года. Астронавты провели в космосе около 18 дней и благополучно приземлились на Авиабазе Эдвардс 7 декабря 1996 года.

Целями миссии были выведение на орбиту и возврат спутника для исследований в области технологии WSF и астрономического спутника ORFEUS-SPAS, отработка инструментов и процедур работ по сборке и обслуживанию Международной космической станции и проведение других экспериментов в условиях микрогравитации.

Самый длительный полет в истории миссий.

Экипаж 
  (НАСА): Кеннет Кокрелл (3) — командир;
  (НАСА): Кент Роминджер (2) — пилот;
  (НАСА): Стори Масгрейв (6) — специалист полёта 1;
  (НАСА): Томас Джоунс (3) — специалист полёта 2;
  (НАСА): Тамара Джерниган (4) — специалист полёта 3.

Параметры полёта 

 Вес:  кг (полезная нагрузка)
 Перигей: 241 км
 Апогей: 241 км
 Наклонение: 39,0°
 Период обращения: 89,7 мин

Описание полёта

См. также 

 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания

Ссылки 
 Страница НАСА

 
Полёты по программе «Спейс Шаттл»